Skabbholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skabbholm (Simskäla, Vårdö, Åland), 
 Skabbholm (Vårdö, Åland), 
 Skabbholm, Houtskär, Åboland,

Se även
Skabbholmen
Skabban

Robotskapade Finlandförgreningar